Krenzlin ist der Familienname folgender Personen:

 Anneliese Krenzlin (1903–1993), deutsche Geographin
 Leonore Krenzlin (* 1934), deutsche Germanistin
 Norbert Krenzlin (* 1934), deutscher Ästhetiker und Professor für Ästhetik
 Ulrike Krenzlin (* 1940), deutsche Kunsthistorikern

Außerdem ist Krenzlin Bestandteil verschiedener Ortsnamen der Gemeinde Alt Krenzlin

Siehe auch:
 Krentzlin